ConQUIZtador (în maghiară Honfoglaló) a fost un joc de inteligență, multinațional, cu elemente de strategie, care putea fi jucat de către oricine pe Internet. Se juca în grupuri de câte trei jucători însă dacă cineva nu găsea adversar avea posibilitatea de a juca cu hobiți. Un joc era câștigat de cel care avea cele mai multe puncte la sfârșitul acestuia. El era împărțit în două părți. În prima parte cei trei participanți ocupau teritorii pe hartă în funcție de răspunsurile corecte pe care le dădeau. În cea de-a doua repriză participanții aveau posibilitatea de a cuceri teritoriile celorlalți participanți. Pe 9 decembrie 2013 jocul și-a încetat definitiv activitatea, în locul acestuia fiind înființat Triviador.

ConQUIZtador în lume 

Acest joc a fost conceput de o firmă de software din Ungaria și reprezintă rezultatului muncii lor de-a lungul a 8 ani. Jocul a apărut în 2002 pe Internet, prima data în versiune maghiară. De atunci, până în prezent s-au înregistrat peste 1,5 milioane de useri. În mai 2005 s-a lansat versiunea germană. În Germania, jocul se desfășoară pe harta Germaniei, existând, alternativ, din august 2006 și harta Europei.

Pentru Austria si Elveția ar fi trebuit să apară versiuni proprii în ianuarie 2006, de asemenea și o versiune în limba engleză pentru Marea Britanie. Aceste versiuni, până în mai 2007, nu erau active. Din luna septembrie 2007 apar versiunile pentru Statele Unite și  Rusia în 2008 Bulgaria, 2009  Serbia și  Franța iar în 2010 Cehia si Slovacia.

În România, jocul apare in luna octombrie 2006 și se desfășoară pe harta României, aceasta fiind împărțită în 15 unități politico-administrative. 

Versiunea în română a jocului se închide în decembrie 2013 datorită prezenței tot mai numeroase a hackerilor cât și a lipsei de sponsorizări financiare. 

În 2014 apare un joc similar, numit Triviador, care adoptă o tematică diferită și un design îmbunătățit, dar aspectele de bază ale jocului rămân neschimbate.

Desfășurarea jocului 
Jocul poate începe printr-un joc rapid cu roboți. Atenție însă! Roboții nu sunt prea inteligenți, așa că aceștia pun răspunsurile la întâmplare.

Este un joc care propune participanților să răspundă la întrebări de cultură generală într-un timp limitat. Seamănă puțin cu viața marilor cuceritori și înfrânți din istorie, dar mult mai sintetizat. Lupta se dă exclusiv prin intermediul cunoștințelor de cultură generală sau „școală a vieții”. Nu sunt favorizate în joc geniile, întrebările din joc pleacă de la nivelul „străzii” până la nivelul studiilor superioare. Esențial nu este doar să câștigi partida, ci cum o câștigi. Este posibil să câștigi partida și de fapt să pierzi la punctaj. Adevăratul câștigător trebuie să știe să optimizeze partida pentru a face maximum de puncte.

Jocul se desfășoară între 3 jucători care se confruntă pe un teren de joc virtual și încearcă pe parcursul a mai multor runde, prin intermediul răspunsurilor corecte la întrebările cu variante multiple de răspuns sau întrebările rapide, să cucerească și să apere teritorii.

Un joc durează aproximativ 15 minute și conține 4 etape : I. Alegerea regiunii de bază, II. Cucerirea, III. Împărțirea teritoriilor libere, și IV. Război.

Etapa I. : Alegerea regiunii de bază 

Jucătorii, unul după altul, își aleg regiunea de bază unde își amplasează cetatea cu trei turnuri. Regiunile de bază nu pot fi învecinate și valorează 1000 puncte.

Etapa II. : Cucerirea 
Jucătorii își aleg o regiune învecinată pe care, dacă răspund corect la întrebare, o ocupă. Regiunea astfel dobândită valorează 200 de puncte.

Această etapă conține maxim șase runde. Din fair-play ordinea jucătorilor în fiecare rundă este diferită.

Etapa III. : Împărțirea teritoriilor libere 
În fiecare rundă apare o întrebare de tip răspuns rapid, intuitiv la cei 3 jucători. Câștigătorul își alege o regiune.
Regiunile astfel dobândite valorează 300 de puncte. Aceasta rundă ține până se ocupă toate regiunile.

Etapa IV. : Război 
În fiecare rundă un jucător poate să atace doar o singură dată. Atacatorul și apărătorul trebuie să răspundă la aceeași întrebare cu mai multe variante de răspuns.
 Apărătorul câștigă dacă atacatorul greșește răspunsul.
 Atacatorul câștigă dacă răspunde corect iar apărătorul a greșit.
 Dacă amândoi răspund corect atunci departajarea se face după o întrebare cu răspuns intuitiv.

Dacă atacatorul câștigă, ocupă regiunea apărătorului. Apărătorul pierde valoarea actuală a regiunii, valoarea regiunii devine de 400 de puncte, care îi sunt atribuite atacatorului.

Dacă apărătorul răspunde corect iar atacatorul greșește, apărătorul primește 100 de puncte bonus. Bonusul de apărare e marcat separat și se anulează în cazul pierderii regiunii. 

Războiul durează maxim șase runde. Din motive de fair-play, ordinea jucătorilor în cadrul rundelor este aleatoare.

Atacul are două variante specifice: atacul regiunii de bază și reconstrucția cetății.

Atacul regiunii de bază 
Atacul asupra regiunii de bază a unui adversar devine posibil când o regiune imediat învecinată a fost ocupată.

Pentru a învinge, atacatorul trebuie să doboare cele 3 turnuri ale cetății, așadar trebuie să câștige cel puțin 3 runde ale bătăliei. Dacă atacatorul pierde, se încheie bătălia curentă, dar turnurile doborâte în urma unui atac nu redevin prezente, și deci nu necesită o nouă rundă într-o eventuală bătălie viitoare.

Dacă se ocupă regiunea de bază a unui jucător, acesta este eliminat, iar atacatorul primește toate regiunile învinsului, inclusiv valoarea lor în puncte.

Reconstrucția cetății 
Există posibilitatea reconstruirii turnurilor doborâte, în acest caz trebuie să îți "ataci" propria regiune de bază. De asemenea, se poate consolida propria regiune de bază prin construirea unui "turn de protecție", care, din păcate, îți scade 2000 de galbeni din total, însă beneficiezi de un avantaj la atacul regiunii de bază, adică adversarul va avea de înfruntat 4 întrebări pentru distrugerea totală a teritoriilor acumulate până în momentul de față.

Rezultatul războiului 

La finalul jocului, hotărâtoare pentru rezultat este valoarea tuturor teritoriilor deținute și ale bonusurilor primite, astfel se va calcula conform punctelor adunate clasamentul celor trei participanți. În caz de egalitate de puncte, departajarea se face în urma unei întrebări de rapiditate și precizie.

La începutul jocului există o anticipare (estimare) asupra rezultatului final, calculată în funcție de valoarea anterioară a jucătorilor. Diferența de la finalul fiecărui joc dintre această valoare așteptată și procentajul realizat efectiv are ca efect creșterea sau scăderea așa numitului „Punctaj Actual Jucător” (PAJ), în funcție de care se realizează un clasament general.

În afară de acesta, se calculează și „Procentul Răspunsurilor Corecte” (PRC) al fiecărui jucător (procentul de răspunsuri corecte la întrebările cu variante multiple de răspuns).

Clasamente. Topuri

Top zilnic 
Performanțele zilnice sunt reflectate prin pictograme: există câte o stea pentru fiecare loc 1 obținut într-un joc și câte un cap de mort pentru fiecare loc 3. Aceste două tipuri de pictograme se „anulează” reciproc, astfel că valoarea vizibilă reprezintă diferența dintre numărul de locuri 1 obținute și numărul de locuri 3 obținute.

Cel mai bun rezultat zilnic este de 7 stele, decisivă fiind apoi, pentru clasamentul zilnic al jucătorilor, valoarea procentuală a teritoriilor cucerite în ziua respectivă. În acest top sunt afișați primii 1000 de jucători, iar lista se actualizează on-line.

Topul zilelor precedente 
Funcționează asemănător numai că arată situația de la ora 7 dimineața a zilei. Se actualizează zilnic.

Topul PAJ 
Arată primii 1000 de jucători din săptămana precedentă. Minim 20 de jocuri sunt necesare pentru a ajunge în aceasta listă. Lista se actualizează o dată pe zi, la ora 6 dimineața.

Top după vârstă, după adresă, după sex 
Clasificarea personală se găsește în meniul "Regat". Lista se actualizează o dată pe zi.

Ultimul rang: e ultima clasificare a ultimului joc din ziua precedentă
 clasificare dupa vârstă, sex și adresă
 comparat cu tot restul jucătorilor
Cel mai bun rang: toate cele mai bune clasificări obținute până acum
 clasificare dupa vârstă, sex și adresă
 comparat cu tot restul jucatorilor
Crucea PAJ se schimba in functie de PAJ la valorile urmatoare:2800,3600,4400,5200,6000,6800,7600,8400.

Tipuri de întrebări 
Întrebările din joc sunt de tipul celor existente în concursurile de tip quiz, de cultură generală și populară.

Jucătorii înregistrați au dreptul să trimită intrebări noi și să marcheze, în timpul jocului, întrebările pe care le consideră greșite sau să voteze întrebarea cu Îmi place/Media voturilor/Nu îmi place.

În timpul jocului apar două tipuri de întrebări: cu variante de răspuns și de rapiditate.

Întrebările preferate de majoritatea jucătorilor sunt cele din domeniile: geografia lumii, limba și literatura română, istorie, sport etc.

Alegerea răspunsului corect din patru 
Întrebǎrile au patru variante de rǎspuns dintre care trebuie ales cel corect.

Întrebări de rapiditate 
Aici contează să fiți cât mai aproape de răspunsul corect (estimativ) precum și, eventual, timpul de răspuns. Câștigă cel care răspunde cel mai aproape de realitate; în caz de egalitate se ia în considerare cel mai rapid dintre aceste răspunsuri.

Alte opțiuni ale jocului 
Ilustrațiile jocului au un aer medieval. Se întemeiază regate, se adună galbeni, se încrucișează săbii. Intr-o cameră a turnului, pe lângă Separeu unde poți invita adversarii doriți, un bufon virtual - „Bufonul Curții” - iți poate oferi detalii asupra regulamentului și statisticilor.

În afara Concursului ConQUIZtador mai există o metodă de a strânge Galbeni: Quizz-ul de intrare; cu ajutorul cărora în Licitație poți achiziționa premii valoroase. 

Viața socială de pe site este foarte diversificată. Prin intermediul Chat-ului, a Poștei regale și a Forumului poți tine legătura cu mii de regate.

In ConQUIZtador există posibilitatea de a discuta online cu restul jucătorilor, în camera de așteptare, prin intermediul Chat-ului Comun, ChatAdor, Chat privat, și Chatului din timpul jocului.

Critici 
Jocul a fost criticat pentru posibilitatea de a folosi programe care exploatează breșele de securitate ale programului și permit aflarea răspunsurilor corecte (ConquiztadorKiller) sau încetinirea timpului pentru aflarea de pe Internet a anumitor răspunsuri corecte (Cheat Engine 5.5). De asemenea, au stârnit critici din partea jucătorilor și unele întrebări despre care se afirmă că nu ar ține de cultura generală. Sunt contestate, îndeosebi, întrebări aparținând unor domenii precum Miss World, limba rromani, nutriție etc. precum și cele cu grad ridicat de specializare: atestari documentare, descoperiri științifice mai puțin cunoscute etc.

Competiții 
Competiția se desfășoară pe harta României, cu reguli de Blitzkrieg. Taxa de participare pentru această competiție este de 5.000 galbeni.
Etapele competiției:
 Runda de calificare
 Finala
În runda de calificare toți participanții la competiție pot juca 6 jocuri. Jucătorii sunt sortați în funcție de cele mai bune rezultate din 5 jocuri (rata de câștig a jocurilor, PRC).
Cei mai buni 27 de jucători ajung în finală. Această etapă este format din 3 runde:
 Runda 1 – Participă toți jucătorii
 Runda 2 – Participă cei mai buni 9 jucători
 Runda 3 – Participă cei mai buni 3 jucători
Competiția începe la orele 14:00. Jocurile încep la fiecare 15 minute. Jucătorii nu pot vedea cu cine concurează și nu pot folosi chatul. Întrebările sunt din toate domeniile.
Ultimele jocuri încep la aceeași oră. Jucătorii care nu participă la finală pot vedea rezultatele curente în camera de așteptare.
Pentru a participa la turneu nu este nevoie de înregistrarea unui nou cont, doar înregistrare în competiție.
Jucătorii se pot înregistra în competiție direct din camera de așteptare (click pe butonul „Înregistrare”) și trebuie să fie în camera de așteptare înainte de începerea competiției pentru ca vor fi repartizați automat în concurs direct din chatul principal.

Note

Legături externe 
 http://www.conquiztador.com
 http://www.conquiztador.ro
 Regulile jocului 
 Conquiztador: strategii, tactici, trucuri care te ajută să ajungi în top 
 Conquiztador, jocul care a cucerit România, 7 februarie 2008, Floriana Scânteie, Evenimentul zilei

Jocuri online
